Ру́сский мыс:

 Русский мыс — мыс в Приморском крае, в Тернейском районе, на побережье Японского моря. Ограничивает с юга Русскую бухту. Координаты: 
 Русский мыс — мыс в Антарктиде, северная оконечность Земли Александра I. Координаты:

См. также 
 Русский (список значений)